kwinkunks – pięcioelementowy wzór geometryczny
 quincunx – moneta rzymska
 Quincunx – dzieło Stanisława Orzechowskiego
 Quincunx – według Feliksa Konecznego czynnik cywilizacjotwórczy, pięciomian bytu